Ahmed Jalal (nogometaš)
Ahmed Jalal (rukometaš)